Palazzo comunale (« hôtel de ville » en italien) peut désigner :
 Palazzo comunale de Cesena en Émilie-Romagne ;
 Palazzo comunale de Modène en Émilie-Romagne ;
 Palazzo comunale de Pienza en Toscane;
Palazzo comunale de San Gimignano en Toscane.

Voir aussi 
 
 Palazzo Pubblico (Sienne)